

Cinema 
 Sandino – film del 1990 diretto da Miguel Littín

Geografia 
 Cuba
 Sandino – comune della provincia di Pinar del Río 
 Nicaragua
 Ciudad Sandino – comune del dipartimento di Managua
 Villa Sandino – comune del dipartimento di Chontales

Persone 
 Augusto César Sandino – rivoluzionario nicaraguense